Trojská může být:

 Trojská (přírodní památka), přírodní památka na území hlavního města Prahy
 Trojská (Praha), ulice v Praze-Troji
 Trojská lávka, lávka přes Vltavu v Praze
 Trójská válka, legendární, deset let trvající řecké dobývání města Tróje
 Troyská unce, základní váhová jednotka stříbra, zlata, platiny a dalších drahých kovů

Související články 
 Troja (rozcestník)